Ко́жиль () — деревня в Глазовском районе Удмуртии, административный центр Кожильского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 169 м над уровнем моря.

Улицы: Гагарина, Кировская, Молодёжная, Подлесная, Пушкина, Студенческая, Сянинская, Трефилова; переулки: Зелёный и Магистральный.

Население

Инфраструктура 
В деревне есть средняя школа, детский сад, Дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района